Duitsland:
Altenmarkt an der Alz, Beieren

Oostenrijk:
Altenmarkt (Leibnitz), Stiermarken
Altenmarkt an der Triesting, Neder-Oostenrijk
Altenmarkt bei Fürstenfeld, Stiermarken
Altenmarkt bei Sankt Gallen, Stiermarken
Altenmarkt im Pongau, Salzburg